Чинхоји може да значи:

Пећине Чинхоји, низ повезаних пећина у близини града Чинои у Зимбабвеу
Чинхоји, град у дистрикту Чинхоји у Зимбабвеу
Битка код Чинхојија, битка која је означила почетак борбе за независност Зимбабвеа
Дистрикт Чинхоји, дистрикт у Зимбабвеу